Bogumił Brzeziński (ur. 1948) – polski prawnik, specjalizujący się w prawie finansowym i prawie podatkowym
 Bogumił Brzeziński (ur. 1947) – polski żużlowiec

Zobacz też 
 Bogumił Brzezinski (ur. 1943) − polski chemik